

Codici e sigle

Codici 
 AIA – Codice ISO 3166-1 di Anguilla
 AIA – codice nazione della FIFA per Anguilla
 AIA – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto Alliance Municipal di Alliance (Nebraska) (USA)

Sigle 
 American Institute of Architects
 Anno internazionale dell'astronomia
 Associazione industrie aerospaziali
 Associazione italiana allevatori
 Associazione Italiana Arbitri
 Autorizzazione integrata ambientale
 Agricola Italiana Alimentare – società del Gruppo Veronesi
 Abstract Intelligent Agent – Agente intelligente astratto

Geografia 
 Aia – comune spagnolo dei Paesi Baschi
 L'Aia – città dei Paesi Bassi
 Aia o Imella – torrente della provincia di Rieti

Altro 
 Aia – area destinata alla trebbiatura dei cereali secondo modalità tradizionali
 Aia – profeta biblico (I libro dei Re, II Libro delle Cronache)
 Aia di Mons – badessa belga del VII-VIII secolo, venerata come santa

Altri progetti